Cynara e Cybele foi uma dupla musical de MPB formada pelas irmãs Cinara de Sá Leite Faria e Cybele Ribeiro de Sá Leite Freire. Ambas são integrantes do Quarteto em Cy.

Discografia
 Cynara e Cybele (1968)

Ligações externas
 jovem-guarda.com/cynaracybele.htm

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira